Scandolaresi – abitanti di Scandolara Ravara
Scandolaresi – abitanti di Scandolara Ripa d'Oglio